

Persone 
 Alessandro Pallavicino – militare italiano
 Cesare Pallavicino – ingegnere aeronautico italiano
 Cipriano Pallavicino – arcivescovo cattolico italiano
 Emilio Pallavicini o Pallavicino – militare e politico italiano
 Ferrante Pallavicino o Pallavicini – scrittore italiano
 Giorgio Pallavicino Trivulzio – patriota
 Niccolò Maria Pallavicino – gesuita e scrittore italiano
 Pietro Sforza Pallavicino – cardinale, storico e letterato italiano
 Rannuzio Pallavicino – cardinale e scrittore italiano
 Stefano Benedetto Pallavicino – poeta e librettista italiano

Altro 
 Pallavicino – prenome italiano
 Pallavicino – cognome italiano
 Pallavicino, casato feudale dell'Italia Settentrionale
 Stato Pallavicino, stato feudale, formato dalle signorie della casa dei Pallavicino
 Pallavicino, quartiere di Palermo
 Pallavicino, unità di primo livello di Palermo
 Pallavicino, frazione di Cantalupo Ligure, in provincia di Alessandria
 Naviglio Pallavicino, canale artificiale delle province di Bergamo e Cremona
 Parco Pallavicino, parco di Milano

Pagine correlate 
 Pallavicini